Contea di Golden Valley o Golden Valley County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Golden Valley – Dakota del Nord
 Contea di Golden Valley – Montana